Blah Blah Blah peut faire référence à :

Musique

Artiste 

Blah Blah Blah, groupe new wave anglais du début des années 1980.

Chanson 

 Blah Blah Blah, chanson de Devotion 2 Music reprise en français, sous le titre Bla bla bla, par Priscilla en 2002 ;
 , chanson de Gershwin sortie en 1931 ;
 , chanson d'Iggy Pop présente sur l'album Blah Blah Blah sorti le  ;
 Blah Blah Blah, chanson de Kesha présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , EP de Lady Sovereign sorti le  ;

 Blah Blah Blah, album d'Iggy Pop sorti le  ;
 , album de Blahzay Blahzay sorti le  ;
Blah Blah Blah, album du groupe éponyme paru en 1981 ;
Blah Blah Blah, single d'Armin van Buuren, 2018.

Cinéma 

 Blah Blah Blah, court métrage de Julie Delpy sorti en 1995 ;
 Le Roi du bla bla bla, film français de Maurice Labro sorti en 1951